Die ITF Roller Open 2009 waren ein Tennisturnier für Damen in Petingen. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2009 und fand vom 20. bis 26. Juli 2009 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2009
Tennisturnier in Petingen